Kreuthof ist dein Ortsname:

 Kreuthof (Ehingen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kreuthof (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kreuthof (Jagstzell), Hof der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kreuthof (Kirchheim am Ries), Ortsteil der Gemeinde Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kreuthof (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Kreuthof (Stödtlen), Ortsteil der Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg